Franc Horvat je lahko:
 Franc Horvat (partizan)
 Franc (Feri) Horvat (politik)
 Franc (Frančišek) Horvat (slikar)
 Franc Horvat (teritorialec)